Bildchen (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Aken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bildchen (Rijnland-Palts), een plaats in de gemeente Rittersdorf in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts